Монте де Ума има више значења:

 Монте де Ума (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Монте де Ума (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику